Indianapolis 500 1946 je bila trideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1946.

Rezultati

1946 v športu
1946